17-й полк может означать:

Пехотные полки 
 17-й линейный полк (Франция) 1-й пехотной дивизии — командир полка: полковник барон Л. Вассро (Вассеро) — 5 батальонов, 4 орудия.
 Архангелогородский 17-й пехотный полк
 17-й егерский полк
 17-й запасной стрелковый полк
 17-й стрелковый полк
 17-й гвардейский стрелковый ордена Суворова полк

Кавалерийские полки 
 Черниговский 17-й гусарский полк
 Нижегородский 17-й драгунский полк
 Новомиргородский 17-й уланский полк

Артиллерийские полки 
 17-й гвардейский пушечный артиллерийский полк формирования апреля 1942 года
 17-й гвардейский пушечный артиллерийский полк (1-го формирования)
 17-й гвардейский пушечный артиллерийский полк (2-го формирования)

Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие три истребительных полка под номером 17.

 17-й истребительный авиационный полк (1-го формирования) — принимал участие в боях с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года.
 17-й истребительный авиационный полк (2-го формирования) — принимал участие в боях с 27 июля 1941 года по 5 января 1942 года, переименован в 485-й истребительный авиационный полк
 17-й истребительный авиационный полк ВВС Тихоокеанского флота — принимал участие в боях с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года.
 17-й гвардейский штурмовой авиационный полк

Украина 
 17-й полк Национальной гвардии Украины

Примечания